Petersborg og lignende navne kan henvise til flere stednavne i forskellige lande:

Rusland 
 Sankt Petersborg – en by i Rusland

Danmark 
 Petersborg (Esbønderup Sogn) – en bebyggelse i Esbønderup Sogn, Gribskov Kommune
 Petersborg (Hjembæk Sogn) – en bebyggelse i Hjembæk Sogn, Holbæk Kommune
 Petersborg (Klemensker Sogn) – en bebyggelse i Klemensker Sogn, Bornholms Regionskommune
 Pedersborg (Pedersborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Pedersborg Sogn, Sorø Kommune
 Pedersborg (Harndrup Sogn) – en bebyggelse i Harndrup Sogn, Middelfart Kommune

USA 
 Petersburg, Virginia – en by i Virginia
 Belejringen af Petersburg, Slaget ved Petersburg – to begivenheder under den amerikanske borgerkrig
 Petersburg, Alaska – en by i Alaska
 Petersburg, Indiana – en by i Indiana
 Saint Petersburg – en by i Florida

Storbritannien 
 Peterborough – en by i Cambridgeshire, England